Окружно́й центр () — главный населённый пункт округа, в котором располагаются административные ведомства окружной власти, в том числе окружной суд и другие органы государственного управления.

На северо-востоке США также используется термин «графский город» ().

Окружным центром может являться невключённая территория. Обычно это применимо к округам, на территории которых нет муниципальных корпораций, как, например, в округах Арлингтон (штат Виргиния) или Хауард (штат Мэриленд). Окружной центр Элликотт-Сити округа Хауард является крупнейшим окружным центром в США, являющимся невключённой территорией.

Окружной суд и администрация округа обычно расположены в окружном центре, однако в некоторых случаях, особенно при большой площади округа, часть административных органов может располагаться в других населённых пунктах округа.

Большинство округов имеет один окружной центр. Однако некоторые округа в штатах Алабама, Арканзас, Айова, Кентукки, Массачусетс, Миссисипи, Нью-Гемпшир, Нью-Йорк, Вермонт и Северная Каролина имеют два и более центра, обычно расположенных в противоположных концах округа.

Единственный случай в географии США, когда столица округа (или приравненной к нему административно-территориальной единицы) находится не в этом округе — поселение Кинг-Салмон на Аляске, которое, являясь столицей боро Лейк-энд-Пенинсула, полностью расположено на территории боро Бристол-Бэй.

Округа с двумя и более окружными центрами 
Ниже приведён список 31 округа из 11 штатов, каждый из которых имеет несколько окружных центров:

Примечания

Ссылки 
 National Association of Counties